Ду́дарев (Ду́дарева) — фамилия.

Дударев 
 Дударев, Алексей Ануфриевич (1950—2023) — белорусский драматург и сценарист.
 Дударев, Анатолий Лукич (род. 1936) — доктор медицинских наук, профессор.
 Дударев, Валерий Фёдорович (1965—2019) — русский поэт, главный редактор журнала «Юность».
 Дударев, Василий Иванович (1875—1950) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России.
 Дударев, Владимир Дмитриевич (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Дударев, Георгий Данилович (1917—1994) — русский певец (бас), народный артист РСФСР (1977).
 Дударев, Глеб Александрович (род. 1996) — белорусский легкоатлет, метатель молота.
 
 Дударев, Игорь (род. 1993) — российский/эстонский футболист.
 Дударев, Илья Фёдорович (1901—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Дударев, Павел Иванович (1913—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.

Дударева 
 Дударева, Валентина Трофимовна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Дударева, Мария Петровна (1923—?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Дударь
 Дударевский
 Дударевское сельское поселение